Maria Karlsson är namnet på bland andra:

Maria Bild, tidigare Maria Karlsson, medverkande i Let's Dance
Maria Karlsson (fotbollsspelare född 1983), fotbollsspelare i Linköpings FC och svenska landslaget
Maria Karlsson (fotbollsspelare född 1985), fotbollsspelare i Linköpings FC
Maria Karlsson (bandyspelare)
Maria Karlsson (litteraturvetare)
Maria Karlsson (manusförfattare)